Михаил Михайлович Николаев (род. 1929) — советский передовик производства, фрезеровщик научно-производственного комплекса «Система» НПО «Электронмаш» Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1975, 1981, 1990).

Биография 
Родился 10 октября 1929 года в деревне Кузовково, Торжковского района Калининской области в рабочей семье.

Жил и учился в средней школе города Ленинграда. В период Великой Отечественной войны в подростковом возрасте начал свою трудовую деятельность разнорабочим в колхозе деревни Таложня, Торжковского района Калининской области. 

С 1946 года после окончании Ленинградской школы фабрично-заводского обучения и получения специальности матрос 1-го класса, начал работать матросом в Ленинградском морском торговом порту. С 1950 года призван в ряды Советской армии, служил авиамехаником в Североморске. 

С 1954 года после увольнения из Вооружённых Сил, начал работать учеником фрезеровщика и фрезеровщиком на оборонном предприятии Ленинграда — научно-производственном комплексе «Система» научно-производственного объединения «Электронмаш» Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР, был  высококвалифицированным специалистом в области металлообработки и рационализатором. Был постоянным участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ СССР), за свои работы четыре раза был удостоен золотой медали ВДНХ. Был одним из участников создания и проведения испытаний многоразовой транспортной космической системы (МТКС) Энергия — Буран.

24 апреля 1975 года году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки и планов» Михаил Михайлович Николаев был награждён Орденом Трудовой Славы 3-й степени.

16 декабря 1981 года году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достижение высокой производительности труда, изготовление продукции высокого качества» Михаил Михайлович Николаев  был награждён Орденом Трудовой Славы 2-й степени.  

30 декабря 1990 года году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой космической системы «Энергия — Буран» Михаил Михайлович Николаев был награждён Орденом Трудовой Славы 1-й степени, тем самым став Полным кавалером ордена Трудовой Славы.

После выхода на заслуженный отдых жил в городе Ленинграде.

Награды 

 Орден Трудовой Славы I степени (30.12.1990)
 Орден Трудовой Славы II степени (16.12.1981)
 Орден Трудовой Славы III степени (24.04.1975)
 Медаль «За трудовое отличие» (06.04.1970)
 Четыре Золотые медали ВДНХ

Примечания

Литература 
 Книга памяти. Звезды Славы. Ленинградская область. Том 2. , ИПК "Вести", 2009 г

Ссылки 
 
Персоналии:Социалистическое соревнование